Lindsay kan som auktorsförkortning betyda:

 David C. Lindsay
 George Edmund Lindsay
 William Lauder Lindsay

Robotskapade auktorsförkortningar